Аснер — фамилия. Известные носители:
 Аснер, Миливой (1913—2011) — руководитель хорватской полиции (1941—1945).
 Аснер, Эдвард (1929—2021) — американский актёр театра, кино, телевидения и эстрады.